Сезон 1969 года стал для «Металлурга» последним в первенстве и в розыгрыше кубка СССР. В 1969 году «Крылья Советов» покинули высшую лигу, а «Металлург» (Куйбышев) получил право на повышение и обе куйбышевские команды должны были играть в одном турнире, и обе команды объединили.

Чемпионат СССР 

2 подгруппа, 2 зона

2 подгруппа, Финал

Кубок СССР

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки 

Чемпионат СССР по футболу 1969
Металлург